Anthony Allom (1938) – giocatore di cricket inglese
 Maurice Allom (1906-1995) – giocatore di cricket inglese
 Thomas Allom (1804-1872) – architetto, pittore e topografo inglese
 Tom Allom – produttore discografico e ingegnere del suono inglese